Маршальское — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области. Входит в состав Храбровского сельского поселения.

Население

История 
Первое упоминание о населённом пункте относится к 1317 году.

В 1910 году в Галльгарбене проживало 326 человек.

30 января 1945 года Галльгарбен был взят советскими войсками.

В 1946 году Галльгарбен был переименован в посёлок Маршальское.

Примечания 

Населённые пункты Гурьевского района (Калининградская область)